Лицо:

 Лицо — передняя часть головы человека.
 Лицо — грамматическая категория.
 Лицо — небольшие мелодические обороты или периоды в знаменном нотописании.
 Юридическое лицо, физическое лицо — субъекты права.
 Должностное лицо — персона, осуществляющее по назначению или по результатам выборов функции представителя власти или временно или постоянно занимающее в учреждениях, предприятиях, партиях и т. п. должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.
 Лицо, принимающее решение

В искусстве 
 «Лицо» () — художественный фильм, Швеция, 1958 год. Режиссёр — Ингмар Бергман.
 «Лицо» () — фильм 2009 года французско-тайваньского производства. Режиссёр — Цай Минлян.
 «Лицо» () — художественный фильм, Польша, 2018 год. Режиссёр — Малгожата Шумовская.
 «Лицо» — мультфильм, Казахфильм, СССР, 1988 год. Режиссёр — Г. Садыкова.

См. также 
 Лица (значения)
 Лицо Бо
 Лицо Карин
 Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты
 Лицо без маски
 Лицо в окне
 Лицо в толпе
 Лицо войны
 Лицо на полу бара
 Лицо со шрамом
 Лицом к лицу